Regierung Peeters steht für folgende flämische Regierungen:

 Regierung Peeters I (2007–2009)
 Regierung Peeters II (2009–2014)